Проспе́кт Ле́нина или Проспе́кт им. В. И. Ле́нина — главная улица города Нальчика. Расположен в центральной части Нальчика, в пределах городских районов — Центр, Горный, Мей и Долинск.  

Начинается с улицы Канукоева в районе Долинск и идёт на северо-восток до улицы Осетинская, где прерывается железнодорожной станцией. Параллельно проспекту тянутся улица Горького (на северо-западе) и улица Пушкина (на юго-востоке).

Общественный транспорт  
 троллейбусы: 2, 2Ш, 4;
 автобусы: 2;
 маршрутные такси: 2а, 4, 9, 10, 13, 13а, 19, 23, 27.

Ссылки  
 Проспект Ленина. Классификатор адресов

Улицы Нальчика
Улицы, названные в честь Владимира Ленина